

Patronyme 
Testa est un nom de famille italien notamment porté par :
 Arrigo Testa (), poète italien ;
 Augusto Testa (né en 1950), astronome amateur italien ;
 Clorindo Testa (1923-2013), architecte et artiste argentin d'origine italienne ;
 Franco Testa (né en 1938), coureur cycliste italien ;
 Gérard Testa (né en 1950), peintre et sculpteur franco-italien ;
 Gianmaria Testa (1958-2016), chanteur italien ;
 Giuseppe Testa (), joueur de football italien ;
 Guillaume Testa (mort en 1326), cardinal français ;
 Gustavo Testa (1886-1969), cardinal italien ;
 Irma Testa (née en 1997), boxeuse italien ;
 Karina Testa (née en 1981), actrice française ;
 Olivier Testa (né en 1977), spéléologue français; 
 Philippe Testa (né en 1966), enseignant et écrivain vaudois ;
 Pietro Testa (1617-1650), peintre et graveur italien ;
 Tommaso Francesco Testa (1867-1934), peintre italien ;
 Tony Testa (né en 1980), joueur de rugby à XV italien ;
 Trebatius Testa (), jurisconsulte romain ;
 Willem de Famars Testas (1834-1896), peintre néerlandais ;
 Eddie Testa (1910-1998), cycliste américain ;
 .

Toponymie 
 Testa dell'Assietta, montagne italienne ;
 Capo Testa, péninsule italienne.

Biologie 
 La testa est l'enveloppe lâche entourant la minuscule graine des Orchidées. Elle est également nommée « carapace ».

Sports 
 Le riesy, aussi nommé testa, du mot italien signifiant « tête », est une lutte traditionnelle de l'Érythrée se focalisant sur les coups de tête.

Voir aussi 
 Testa di rapa, un film italien ;
 Testa Nera, album solo de Furax Barbarossa.

Homonymie de patronyme italien